Орден Томаша Гаррига Масарика () — орден бывшей Чехословакии и Чехии. Был основан в 1990 году, после Бархатной революции как награда, предназначенная только для чехословацких граждан, и вновь учреждён в 1994 году после распада Чехословакии. Президент Чехии награждает им лиц, внесших выдающийся вклад в развитие демократии, гуманности и прав человека. Орден имеет пять классов, первый класс — самый высокий. Орден назван в честь Томаша Гаррига Масарика (1850—1937), лидера движения за независимость Чехословакии и первого президента Чехословакии.

Автором изобразительного решения знака является . Знаком ордена является синяя пятиконечная звезда с портретом Томаша Гаррига Масарика. С другой стороны девиз  (Остаемся верными). Знаки 1 и 2 степени дополняет восьмиконечная серебряная лучистая звезда, тоже с портретом Томаша Гаррига Масарика в середине.

Вручение ордена может происходить в орденские дни — 1 января и 28 октября. Орден имеет право носить только награждённый. Если кавалер ордена, который является гражданином Чехии, умирает, то знак ордена возвращается в . При смерти удостоенных ордена иностранных граждан знак ордена и документы остаются наследникам. Если наследников нет, знак возвращается.

По закону президент Чешской Республики имеет титул 1 степени ордена, после прекращения полномочий может быть оставлен пожизненно совместной резолюцией Палаты депутатов Парламента и Сената.

Степени

Ссылки 
 
 

Ордена Чехии
Ордена Чехословакии